Název Josefovice má více sídel:

 Josefovice (Hrabyně), část obce Hrabyně v okrese Opava
 Josefovice (Klimkovice), část města Klimkovice v okrese Ostrava-město